Beata puede referirse a:

 el femenino de beato;
 especialmente, beata (mística);
 uno de los nombres vulgares de la especie Coccothrinax

Topónimos
Isla Beata, una isla perteneciente a la República Dominicana.
Calle de las Beatas, en Málaga.
Las Beatas (San Pedro del Pinatar), pedanía.